tantal (łac. tantalum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Ta)
 Tantal – w mitologii greckiej król góry Sipylos w Lidii, współbiesiadnik bogów, syn Zeusa
 Tantal – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Amfiona i Niobe
 Tantal – w mitologii greckiej król Amyklaj, syn Tiestesa

Zobacz też 

 karabinek wz. 88 Tantal – polski karabinek automatyczny
 Tantalos – strona ujednoznaczniająca
 Tantalus – strona ujednoznaczniająca